Cheat – termin używany w grach komputerowych
 Cheater – singel Michaela Jacksona z box setu The Ultimate Collection